Peter Fuchs kan syfta på bland andra:

* Peter Fuchs (konstnär) (1829–1898), tysk skulptör
 Peter Fuchs (journalist) (1921–2003), tysk journalist
 Peter Fuchs (etnolog) (född 1928), österrikisk etnolog
 Peter Fuchs (sociolog) (född 1949), tysk sociolog